

Organologie 
 Diapason, un outil de musicien.
 Le diapason est le nom donné à la fréquence de référence utilisée pour l'interprétation de la musique. On parle de diapason moderne (440 Hz ou 442 Hz) ou ancien (variable selon les époques et les lieux).
 En lutherie, le « diapason » désigne pour les instruments à cordes la longueur vibrante de la corde, par exemple sur la guitare le double de la longueur entre le sillet de tête et la douzième frette (soit approximativement la longueur du sillet de tête au sillet de chevalet).
 Dans un clavecin, le diapason est un autre nom du peigne, dispositif permettant d'espacer régulièrement et de guider l'arrière des touches.
 En facture d'orgue, le « diapason » désigne une représentation graphique donnant les principales dimensions d'une série de tuyaux d'un même jeu en vue de sa fabrication.
 Diapason est un jeu de l'orgue qui sert de base à l'accord de l'orgue.
 Toujours dans le domaine de l'orgue, le diapason désigne également dans certains pays le jeu de prestant.
 En médecine, le diapason médical est un outil neurologique utilisé pour rechercher des troubles de la sensibilité.

Autres 
 Diapason est un magazine français de critique musicale.
 Diapason est une collection de carnets de chants avec accords publiée par Les presses d'Île-de-France.
 Diapason, le deuxième satellite français.
 En cuisine, par analogie avec la forme de l'outil de musicien, le diapason est aussi une longue fourchette à deux dents utilisée pour la découpe de certaines volailles ou rôtis (appelé aussi fourchette diapason).

Notes et références